Méréville kan syfta på:
 Méréville, Essonne
 Méréville, Meurthe-et-Moselle